Европейский маршрут Е61 — европейский автомобильный маршрут категории А, соединяющий Филлах (Австрия) и Риеку (Хорватия).

На всём протяжении, за исключением небольшого участка в южной Словении, маршрут является автомагистралью.

Города, через которые проходит маршрут 

  Австрия: Филлах — туннель Караванке —
  Словения:  — Любляна — Постойна — Сежана —
  Италия: Фернетти — Триест —
  Словения:  —
  Хорватия: Риека

Е61 связан с маршрутами

Фотографии

См. также 

 Список европейских автомобильных маршрутов

Ссылки 

 Карта европейских маршрутов 
 International E-road network 
 European Agreement on Main International Traffic Arteries (AGR) 14 mars 2008 

Европейские маршруты
Дороги Словении
Дороги Италии
Дороги Австрии
Дороги Хорватии